Чемпионат Канады по фигурному катанию 2012 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2011-2012. Спортсмены  соревновались на детском (новички), юниорском и «взрослом» возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. 

Турнир проходил с 16 по 22 января 2012 года в Монктоне, провинция Нью-Брансуик на арене «Moncton Coliseum».

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира в Ницце, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
Официальный сайт  
Результаты чемпионата  
Видео с чемпионата  

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2012 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2012 году
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Спортивные соревнования в Монктоне